Kiira steht für:
 Kiira (Uganda), Fluss in Distrikt Buikwe, Central Region (Uganda), Uganda
Kiira Motors Corporation, ugandischer Autobauer
 Kivi-Kiira, Insel in Sodankylä, Nordlappland, Finnland
 Kiira (Vorname)